Kobe Steel : 
 Kobe Steel, Ltd., société sidérurgique japonaise
 Kobe Steel Kobelco Steelers, club de rugby